Kang Jong Sop, de voorzitter van het centraal comité van de Koreaanse Christelijke Federatie
Jang Hyong Sop, de eerste vicevoorzitter van de Noord-Koreaanse Opperste Volksvergadering
Zeep (reiniging), gemengd met water
Sop (dialect), een dialect van het Koho, gesproken in Vietnam
kookvocht of vleesnat (verouderd), zoals in: de kool is het sop niet waard
Sop (veevoer), gekookt veevoer

Standard operating procedure, een gedetailleerd beschreven werkinstructie
Stoomtramweg-Maatschappij Oldambt - Pekela, een voormalig stoomtrambedrijf uit Finsterwolde
SOP, een voorstelling van de Nederlandse cabaretière Sanne Wallis de Vries
Sociale Ontwaak Partij, een fictieve politieke partij in het Tom Poesverhaal De maanblaffers
Sydney Olympic Park, een voormalige sportaccommodatie in Sydney
School Opleiding Parachutisten, een opleidingsinstituut van het Nederlands-Indische leger